Miejscowości w USA:
 Provincetown – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable
 Provincetown – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable
Gminy w USA:
 Provincetown (ang. Provincetown Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable